GNO est un sigle qui peut désigner :
 gélose nutritive ordinaire, un milieu d'isolement non-sélectif ;
 Greater New Orleans Region (en français, aire métropolitaine de La Nouvelle-Orléans), l'agglomération de La Nouvelle-Orléans en Louisiane, selon l'United States Census.